Le terme copule peut désigner :
 la copule (linguistique), mot qui lie l'attribut au sujet ;
 la copule (logique), verbe « être » qui lie le prédicat au sujet ;
 la , la conjonction « et » quand elle lie deux propositions ;
 la copule (mathématiques), objet statistique qui lie des lois marginales en loi multivariée ;
 la copule (anatomie) (ou copula, éminence hypobranchiale), partie de la langue durant l'embryogenèse ;
 la copule (musique), type de phrase musicale en musicologie ;
 la copule (braille), signe de transcription musicale en braille.

Références